Le grice est une race de cochon domestique originaire des Shetland et aujourd'hui disparue.

Patronyme 

 Charlie Grice (1993-), athlète britannique ; 
 Gary Grice (1966-), rappeur et auteur-compositeur américain ; 
 Jeffrey Grice (1954-), pianiste néo-zélandais ; 
 Herbert Paul Grice (1913-1988), philosophe du langage et linguiste britannique ; 
 Marie Grice Young (1876-1959), survivante du naufrage du Titanic ; 
 Rory Grice (1990-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ; 
 Yvette Grice (1990-), triathlète anglaise.

 Malcolm Le Grice (mai 1940- ), artiste et réalisateur britannique. 

Patronyme anglais
Patronyme néo-zélandais